MV est un sigle qui peut signifier :
 Music Video  : clip vidéo musical, en anglais (abréviation notamment utilisée au Japon et en Corée du Sud, en parallèle à PV pour Promo Video) ;
 Magna Veritas, un jeu de rôle ;
 Motor Vessel, ou navire à moteur ;
 Misteur Valaire, un groupe de musique québécois.

MV est un symbole, qui représente :
 mégavolt, unité de mesure de force électromotrice.

MV est un aussi code, qui fait référence à :
 Maldives :
 selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays), code alpha-2,
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques,
 selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha- ;
 Molvanie, un pays imaginaire.

Mv est le symbole de :
 Mendélévium (jusqu'en 1957 ; aujourd'hui : Md), un élément chimique.

mV est un symbole, qui signifie :
 millivolt, unité de mesure de force électromotrice.

mv est un code, qui fait référence à :
 mv (en référence au terme anglais move, déplacer), le nom d'une commande UNIX en informatique ;
 Maldives, selon la liste des Internet TLD (Top level domain): .mv.

Voir aussi 
m/V

Code